

Hydronymes 
 ou  (« énorme rivière/très grande rivière »  en turc) peut faire référence à : 
 Kocaçay, affluent du fleuve côtier Biga Çayı (Granique) dans la province de Çanakkale, coupée par le barrage de Bakacak ;
 Kocaçay, affluent de la Çine Çayı, affluent du fleuve Méandre dans la province d'Aydın, coupée par le barrage de Yaylakavak
 Kocaçay, rivière endoréique qui se perd dans un lac temporaire appelé Gölovası Gölü (en turc : Lac de la plaine lacustre) à la limite des provinces de Konya et d'Isparta, coupée par le barrage de Derebucak.
 Kocaçay, appelée Manyas Çayı dans son cours inférieur et se jetant dans le lac de Manyas (lac de Kuş) dans la province de Balıkesir, coupée par le barrage de Manyas
 Kocaçay, ou rivière d'Orhaneli (Orhaneli Çayı) qui traverse les provinces de Kütahya et de Bursa. Elle est coupée par le barrage de Kayaboğazı 
 Kocaçay, ou Derbent Deresi, dans la province de Denizli 
 Kocaçay, ou Penkalas, sous-affluent de la Simav Çayı (Macestos), qui arrose Çavdarhisar
 Koca Çayı (au lieu de Kocaçay ou Koca çay) ou Güzelhisar Çayı coupée par le barrage de Güzelhisar dans la province d'İzmir